El Campeonato del Mundo de Red Bull Air Race de 2017 es el duodécimo Campeonato del Mundo Red Bull Air Race.

Aeronaves y pilotos

Master Class

Cambios en pilotos 
 El ex campeón Nigel Lamb se retiró del deporte tras la ronda final de la temporada 2016.
 El campeón de la categoría Challenger de 2015, Mikaël Brageot, debutó en la Master Class.

Challenger Class 
Todos los pilotos de la Copa Challenger usan un Extra 330LX.

Calendario

Clasificaciones del campeonato

Master Class 
Sistema de puntuación

Challenger Class 
Challenger Class scoring system

Referencias

Enlaces externos 

 

Red Bull Air Race World Championship
Deportes de motor en 2017